«Тирана» () — албанский футбольный клуб из столицы Албании Тираны, выступающий в Первом дивизионе Албании. Основан 16 августа 1920 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Сельман Стермаси», вмещающем 12 500 зрителей. Клуб является самым титулованным и популярным футбольным клубом Албании. Главный соперник «Партизани (Тирана)», матчи с которым называют Большим дерби.

Достижения 
 Чемпион Албании (26):
 1930, 1931, 1932, 1934, 1936, 1937, 1964/65, 1965/66, 1968, 1969/70, 1981/82, 1984/85, 1987/88, 1988/89, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2008/09, 2019/20, 2021/22
 Обладатель Кубка Албании (16):
 1938, 1963, 1976, 1977, 1983, 1984, 1986, 1994, 1996, 1999, 2001, 2002, 2006, 2011, 2012, 2017

 Обладатель Суперкубка Албании (9):
 1994, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011

Текущий состав

Стадион 

Наиболее значимые матчи клуб проводит на главном стадионе Албании Кемаль Стафа, который вмещает 30 594 зрителей, на этом стадионе также проводит свои домашние матчи национальная сборная Албании.

Сотрудники клуба

Руководители 
Шунди, Стефан — с 1933 по 1936 год президент футбольного клуба.

Дерби и ультрас 
У «Тираны» есть три главных дерби, это матчи с клубом «Партизани» (это дерби носит название «Большое дерби»). Второе дерби с клубом «Динамо» (это противостояние называется «Тиранское дерби»). Третье дерби с клубом «Влазния» (это противостояние называется «Старейшее албанское дерби»).

Ультрас-группа «Тираны»: «Tirona Fanatics».

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт болельщиков
 
 KF Tirana at EUFO.DE
 KF Tirana at Playerhistory.com
 KF Tirana at Football-Lineups.com
 Shqiperia-Futboll

Футбольные клубы Албании